Okręty US Navy o nazwie USS "Dempsey":
 Pierwszy USS L. A. Dempsey (SP-1231) - holownik i jednostka patrolowa. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS "Dempsey" (DE-267) - niszczyciel eskortowy. Przekazany Wielkiej Brytanii po zbudowaniu. W służbie w Royal Nawy jako fregata HMS "Cooke" (K471) w latach 1943-1946.
 Trzeci USS "Dempsey" (DE-26) - niszczyciel eskortowy. W służbie w latach 1943-1945.

Dempsey